Nafta (material), líquid volàtil, incolor i inflamable que s'obté de la destil·lació del petroli
 Nafta o Nefta, ciutat tunisiana 
 NAFTA, àrea de lliure comerç